Schweißblatt bezeichnet:

 dünne möglichst weiche saugfähige Hilfsmittel, die den Schweiß von Tieren oder Menschen aufnehmen.
 Beim Menschen werden sie als Achselpad oder Armblatt bezeichnet.
 Schweißblatt (Pferdegeschirr) ist das untere Sattelblatt, das dem Pferd Schutz vor den Schnallen und Gurten des Reitsattels bietet und gleichzeitig den Sattel vor dem Schweiß des Pferdes schützt.

 den Plan, in dem alle für ein Produkt zu ziehenden Schweißnähte eingezeichnet sind.